Almonacid de Zorita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almonacid de Zorita (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Almonacid de Zorita (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar